Lutterbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Lutterbeck (1902–1966), deutscher Jesuit und Schriftsteller
 Anton Lutterbeck (1812–1882), deutscher katholischer Theologe
 Bernd Lutterbeck (1944–2017), deutscher Rechtsinformatiker
 Carl Lutterbeck (1878–1842), deutscher Richter und Abgeordneter
 Claus Lutterbeck (* 1948), deutscher Journalist
 Ernst Lutterbeck (1922–2000), deutscher Dokumentar
 Klaus-Gert Lutterbeck (* 1966)
 Theodor Lutterbeck (1773–1851), deutscher Mediziner

Lutterbeck steht für: 

 Lutterbeck (Moringen), ein Ortsteil der Stadt Moringen